Jack Lummus, een Amerikaans footballspeler en militair uit de Tweede Wereldoorlog
 CB&I Lummus, een Amerikaans bedrijf